Daubner ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Daubner (* 1990), deutsche Leichtathletin
 Frank Daubner (* 1971), deutscher Althistoriker und Hochschullehrer
 Georg Daubner (1865–1926), deutscher Landschafts- und Bühnenmaler
 Phillip Daubner (* 1994), deutscher Basketballspieler
 Susanne Daubner (* 1961), deutsche Nachrichtensprecherin

Siehe auch:
 Daubenhauer
 Dauber